lengyel - palavra húngara que significa polaco ou polonês. Com maiúscula é um sobrenome comum na Hungria, significando uma pessoa da origem polonesa.
 Lengyel (), uma aldeia no Tolna, Hungria
 a Cultura Lengyel (ca. 5000–4000 a.C.), uma cultura arqueológica. As cerámicas desta cultura foram encontradas ao redor da aldeia Lengyel.

Sobrenome 

 Levente Lengyel, um jogador de xadrez da Hungria
 Janos Lengyel (1919, [?]  1986, Genebra), um jornalista húngaro-brasileiro, correspondente do jornal O Globo na Suíça.

Lengyl 
 José Lengyl (ou José Hungarês) - goleiro da origem húngara, nascido como Lengyel József. Entre 1934 e 1940 jogou 150 partidas no Corinthians.

Sobrenomes da língua húngara